Księstwo Estonii (1219-1346) – posiadłość duńska
 Księstwo Estonii (1561-1721) – posiadłość szwedzka